Зубово — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Зубово — агрогородок в Оршанском районе Витебской области.
 Зубово — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Македония 
 Зубово — село в общине Ново-Село.

Россия

Архангельская область 
 Зубово — посёлок в Лешуконском муниципальном округе.
 Зубово — деревня в Плесецком муниципальном округе.

Башкортостан 
 Зубово — посёлок в Уфимском районе.
 Зубово — деревня в Чишминском районе.

Владимирская область 
 Зубово — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Зубово — деревня в Гулинском сельском поселении Белозерского района.
 Зубово — село в Шольском сельском поселении Белозерского района.
 Зубово — деревня в Чагодощенском районе.
 Зубово — деревня в Шекснинском районе.

Калужская область 
 Зубово — деревня в Износковском районе.
 Зубово — деревня в Мосальском районе.
 Зубово — деревня в Юхновском районе.

Карелия 
 Зубово — деревня в Медвежьегорском районе.

Костромская область 
 Зубово — деревня в Сусанинском районе.

Московская область 
 Зубово — деревня в Волоколамском городском округе.
 Зубово — деревня в городском округе Кашира.
 Зубово — посёлок в городском округе Клин.
 Зубово — деревня в Наро-Фоминском городском округе.

Нижегородская область 
 Зубово — деревня в Краснобаковском районе.
 Зубово — деревня в городском округе Семёновский.
 Зубово — деревня в городском округе Сокольский.
 Зубово — деревня в Уренском районе.
 Зубово — деревня в городском округе город Чкаловск.

Новгородская область 
 Зубово — деревня в Любытинском районе.

Пензенская область 
 Зубово — село в Спасском районе.

Псковская область 
 Зубово — деревня в Куньинском районе. 
 Зубово — деревня в Опочецком районе, Болгатовская волость
 Зубово — деревня в Островском районе. 
 Зубово — деревня в Печорском районе. 
 Зубово — деревня в Псковском районе.

Рязанская область 
 Зубово — деревня в Рыбновском районе.

Смоленская область 
 Зубово — деревня в Ельнинском районе.
 Зубово — деревня в Богдановском сельском поселении Холм-Жирковского района.
 Зубово — деревня в Болышевском сельском поселении Холм-Жирковского района.
 Зубово — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Зубово — деревня в Западнодвинском районе.
 Зубово — деревня в Зубцовском районе.
 Зубово — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Зубово — деревня в Борисоглебском районе.
 Зубово — деревня в Даниловском районе.
 Зубово — деревня в Ермаковском сельском поселении Любимского района.
 Зубово — деревня в Воскресенском сельском поселении Любимского района.

Украина 
 Зубово — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также 
 Зубово-Полянский район
 Зубков
 Зубов
 Зубовка
 Зубовский